Le Disque d'or de Sheila - L'école est finie est un album compilation de la chanteuse Sheila, sorti en LP 33 tours en 1967. Ce disque a été réédité en 1971 avec un autre pochette.

Liste des titres 

 L'école est finie
 Ecoute ce disque
 Le folklore américain
 C'est toi que j'aime
 Le sifflet des copains
 Sheila
 Première surprise-partie
 Tous les deux
 Vous les copains, je ne vous oublierai jamais
 Devant le Juke-Box
 Pendant les vacances
 La chorale

Production

France 
 Édition Album original :
 33 tours / LP Stéréo  Philips 844 861 sorti en 1967
 Cassette audio  Philips sortie en 1967

 Réédition Album :
 33 tours / LP Stéréo  Philips 6332186 sorti en 1971

Etranger 
  33 tours / LP Stéréo  Philips avec des titres différents.

Compilation de Sheila
Compilation musicale sortie en 1967
Album publié par Philips Records